Isee peut désigner :
 l'Institut de la statistique et des études économiques, un établissement public de la Nouvelle-Calédonie ;
 Isée, un orateur grec.

